Världsmästerskapet i basket för damer 2014 var den 17:e upplagan av världsmästerskapet i basket för damer. Turneringen hölls i Turkiet 27 september–5 oktober 2014. Turneringen vanns av USA före Spanien och Australien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor 
 Officiell hemsida

2014
Internationella baskettävlingar i Turkiet
2014 i Turkiet
Basketsäsongen 2014/2015